GATE ( — букв. Гру́ппа Специа́льных Такти́ческих Опера́ций) — бразильские подразделение специального назначения военной полиции Сан-Паулу и Минас-Жерайс. Создано в 1988 году. Является аналогом американских полицейских подразделений SWAT.

Задачи 
 Освобождение заложников.
 Обезвреживание бомб.

Вооружение 
Различные виды вооружения, используемые GATE:
 Пистолет — Taurus PT92;
 Пистолеты-пулемёты — HK MP5A3;
 Автоматы — M4, M16, IMBEL FAL, IMBEL MD-97;
 Снайперские винтовки — FN 30-11, HK PSG1, IMBEL AGLC, Remington 700;
 Крупнокалиберная снайперская винтовка — Barrett M82;
 Дробовик — Benelli M3;
 Бронежилет;
 Взрывчатка C-4.

См. также 

 BOPE
 CORE (англ.)
 GOE (англ.)
 ROTA

Ссылки 
 Страница GATE на Facebook

Спецназ правоохранительных органов
Формирования специального назначения Бразилии
Военная полиция Бразилии
Появились в 1988 году в Бразилии